Rebecca James puede referirse a:

Rebecca James, escritora australiana;
Rebecca James, ciclista británica.